Sanchahe bezeichnet:

 Sanchahe (Anxiang) (三岔河镇), Großgemeinde im Kreis Anxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Sanchahe (Arun-Banner) (三岔河镇), Großgemeinde im Arun-Banner in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Sanchahe (Dayao) (三岔河镇), Großgemeinde im Kreis Dayao in der chinesischen Provinz Yunnan
 Sanchahe (Fengqing) (三岔河镇), Großgemeinde im Kreis Fengqing in der chinesischen Provinz Yunnan
 Sanchahe (Fuyu) (三岔河镇), Großgemeinde der Stadt Fuyu in der chinesischen Provinz Jilin
 Sanchahe (Luliang) (三岔河镇), Großgemeinde im Kreis Luliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Sanchahe (Shangzhou) (三岔河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shangzhou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Sanchahe (Xishui) (三岔河镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sanchahe (Zhaojue) (三岔河乡), Gemeinde im Kreis Zhaojue in der chinesischen Provinz Sichuan